Арнольд Лобел (; 22 мая 1933 года, Лос-Анджелес — 4 декабря 1987 года, Нью-Йорк) — популярный американский автор детских книг. Самыми известными из них являются «Мышиный суп» и серия рассказов о друзьях-лягушках «Квак и Жаб».

Биография и семья 
Родился в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, но вырос в Скенектади, штат Нью-Йорк. Окончил школу искусств — Институт Пратта. Женился на Аните Кекмплер, которая тоже иллюстрировала детские книги. Арнольд и Анита переехали в город Нью-Йорк. У них родились двое детей: дочь Адрианна (она стала театральным постановщиком, художником и продюсером) и сын Адам.

Арнольд Лобел скончался от СПИДа 4 декабря 1987 года в клинике «Doctors Hospital» на Манхэттене.

Творчество и достижения 
Был награждён в 1981 году медалью Калдекотта за книгу Fables.

Лобел также иллюстрировал книги других авторов. Хорошим примером является книга Sam the Minuteman Натаниэля Бенчли (Nathaniel Benchley), впервые опубликованная в 1969 году.

Избранные сочинения 
 Miss Suzy (1964)
 Small Pig (1969)
 The Great Blueness (1970)
 Frog and Toad Are Friends (1970)
 Ice-Cream Cone Coot, and Other Rare Birds (1971)
 Frog and Toad Together (1972)
 Mouse Tales (1972)
 Owl at Home (1975)
 Frog and Toad|Frog and Toad all Year (1976)
 Mouse Soup (1977) ISBN 0-06-023967-0
 Grasshopper on the Road (1978)
 Days with Frog and Toad (1979)
 Fables (1980)
 Uncle Elephant (1981)
 Ming Lo Moves the Mountain (1982)
 The Book of Pigericks: Pig Limericks (1983)
 The Rose in My Garden (1984)
 Whiskers & Rhymes (1985)

Издания на русском языке 
 Пуговица. Пер. с англ. Евгении Канищевой — Издательство «Розовый жираф», 2008. — 64 с. — ISBN 978-5-903497-06-5.
 Воздушный змей. Пер. с англ. Е. Канищевой — «Розовый жираф», 2008. — 64 с — ISBN 978-5-903497-08-9.
 Мышиный суп — 2011  — 64 с. — ISBN 978-5-903497-65-2
 Квак и Жаб круглый год — 2010 — 64 с. — ISBN 978-5-903497-53-9
 Квак и Жаб снова вместе — 2011 — 64 с. — ISBN 978-5-903497-66-9
 Филин дома / Пер с анг. Евгении Канищевой. - М.: Розовый жираф. - 2014. - 64 с. - ISBN 978-5-4370-0057-1.

Ссылки 
 
 Shannon, George. Arnold Lobel. Boston: Twayne, 1989.

Умершие от заболеваний, связанных со СПИДом
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели США
Выпускники Института Пратта
Награждённые медалью Калдекотта